Quiet Lake (engl. für „ruhiger See“ oder „stiller See“) ist der Name folgender Seen:

in Kanada:
 Quiet Lake (Haliburton County), im Silent Lake Provincial Park, Ontario
 Quiet Lake (Thunder Bay District), im Thunder Bay District, Ontario
 Quiet Lake (Yukon), wird vom Big Salmon River entwässert

in den Vereinigten Staaten:
 Quiet Lake (Custer County), in Idaho